Hiirisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hiirisaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Hiirisaaret (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar